Марко Калиджури (; ) — немецкий футболист, играл на позиции полузащитника. Большую часть футбольной карьеры провёл в «Гройтер Фюрте». Старший брат немецкого футболиста Даниэля Калиджури.

Карьера игрока 
Марко Калиджури начал заниматься футболом в четыре года в местном клубе BSV Schwenningen. Затем на юношеском уровне играл за «Штутгарт». Дебют Калиджури в Бундеслиге состоялся 18 января 2006 года: в составе «Дуйсбурга», за который Калиджури выступал на правах аренды, он вышел на матч против своей бывшей команды, «Штутгарта». 30 марта 2010 года подписал контракт с «Майнцем» и 1 июля присоединился к клубу. После трёх лет в «Майнце» Калиджури принял решение перейти в «Айнтрахт» Брауншвейг, с которым подписал двухлетний контракт.

В 2014 году Калиджури снова вернулся в «Гройтер Фюрт», в котором уже играл с 2007 по 2010 год. Спустя год после возвращения был назначен капитаном команды. В мае 2019 года он продлил контракт с клубом до июня 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте fussballdaten.de
 
 Профиль игрока на сайте dfb.de
 Профиль игрока на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Штутгарт II»
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Дуйсбург II»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт II»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Майнц 05 II»
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Айнтрахт II» Брауншвейг